Домінік Тім був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі його переміг Фернандо Вердаско

Дієго Шварцман здобув титул, у фіналі перемігши Вердаско з рахунком 6-2, 6-3.

Сіяні гравці 

  Марин Чилич (2-ге коло)
  Домінік Тім (чвертьфінал)
  Пабло Карреньйо Буста (2-ге коло)
  Альберт Рамос-Віньйолас (2-ге коло)

  Фабіо Фоніні (півфінал)
  Дієго Шварцман (Чемпіон)
  Пабло Куевас (чвертьфінал)
  Фернандо Вердаско (фінал)

Вайлд-кард 

  Томаз Беллуччі (1-ше коло)
  Тьягу Монтейру (1-ше коло)

  Каспер Рууд (1-ше коло)

Кваліфаєри 

  Роберто Карбальєс Баена (1-ше коло)
  Марко Чеккінато (1-ше коло)

  Корентен Муте (ritirato)  
  Карлос Берлок (1-ше коло)

щасливий лузер 
  Гаштан Еліаш (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Rio Open
Світовий Тур ATP 2018